— несколько японских понятий, связанных с произведением Гэндзи-моногатари:
 Югири — 38-я глава «Гэндзи-моногатари»;
 «Югири» — одна из комбинаций в игре тосэнкё;
 Югири — две знаменитые куртизанки-таю;
 Югири (эскадренный миноносец) — корабль Императорского флота Японии.